Бату́мское шоссе́ — название может означать:
 Новороссийско-Батумское шоссе — старое наименование федеральной трассы М27
 Батумское шоссе (Сочи) — улица в Сочи